Municipio de Ashley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ashley (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Ashley (condado de Washington, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Ashley (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.
 Municipio de Ashley (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.